Navai oder Nawāʾi ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Mir ʿAli Schir Nawāʾi  (1441–1501), zentralasiatischer turkischer Politiker, Bauherr, Mystiker und Dichter
 Morteza Gholi Ghadimi Navai (* 1921), iranischer Diplomat 
 Ramita Navai (* 1973), britische Journalistin iranischer Herkunft